Pseudalsophis — род змей из семейства ужеобразных.

Эндемики Южной Америки. Обитают в Эквадоре (особенно на Галапагосах) и Перу.

Виды 
Род включает семь видов:
 Pseudalsophis biserialis 
 Pseudalsophis dorsalis 
 Pseudalsophis elegans 
 Pseudalsophis hoodensis 
 Pseudalsophis occidentalis 
 Pseudalsophis slevini 
 Pseudalsophis steindachneri

Этимология 
Видовые названия slevini и steidachneri, даны в честь американского герпетолога Joseph Richard Slevin и австрийского герпетолога Франца Штейндахнера соответственно.

Иллюстрации

Примечания 

Ужеобразные